Кумьяна () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 7652 человека (2008 г.), плотность населения составляет 127 чел./км². Занимает площадь 60 км². Почтовый индекс — 10040. Телефонный код — 011.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Сан-Гильермо, Аргентина

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cumiana.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/